God Module — Музыкальная группа из США, основанная в Орландо, Флорида в 1999 году и перебравшаяся в 2006 году в Вашингтон. Группа записывается на Metropolis Records в США и на Out of Line Music в Германии. Основателями God Module являются Джейсин Бангерт (Jasyn Bangert) и Эндрю Рамирес (Andrew Ramirez). На данный момент группа состоит из трех участников: Джейсин Бангерт, его жена Кортни Бангерт, и Клинт Карни. В некоторых местах группа известна как «God Mod».

God Module — dark electro-проект из Флориды (США), ведомый человеком по имени Jasyn Bangert. Вдохновляемый как стилями электронной, так и традиционной музыки, в своем творчестве он комбинирует EBM, Techno, Darkwave, Goth и Synthpop. Недремлющие критики тут же определили стиль God Module, как органичную смесь заводного EBM с яркой мелодикой futurepop.

Inception Records выпустили первый диск God Module (‘Artificial’) в Северной Америке, а в Европе ими занялся могучий картель Trisol/Matrix Cube. Первый же альбом нового проекта, благодаря современным средствам коммуникации, получил массу положительных откликов во всем мире. Многие треки с ‘Artificial’ появилось на всевозможных dark electro-сборниках (в том числе на компиляциях печатного флагмана goth-культуры журнала Orkus). Незамедлительно последовал релиз мини-альбома ‘Perception’ EP, продолжившего экспансию God Module на музыкальный рынок. Также Jasyn развил активную деятельность на поле ремикширования, занявшись треками The Azoic, Mnemonic, Assemblage 23, Lights Of Euphoria, Hocico и многих других известных артистов сцены. Все это подготовило почву для решающего удара, которым должен был стать второй альбом.

За реализацию новой работы God Module взялся молодой американский лейбл Sector 9 Studios, в Германии же диск увидел свет на Out Of Line. Стоит заметить, что на этот момент в составе God Module уже числились давние соратники лидера, Courtney Tittiger и Byron C. Miller, игравшие большую роль в живых выступлениях проекта. ‘Empath’, второй долгожданный кусок пластмассы, полностью оправдал все возложенные на него надежды — музыка God Module штурмом взяла танцполы по обе стороны Атлантики! Посыпались гастрольные предложения, которые были благосклонно приняты, в результате чего в 2003 году ребята отыграли в Амстердаме, на фестивале GothAM, на крупнейшем немецком мероприятии Wave Gothic Treffen, а также стали хэдлайнером субботнего вечера на трехдневном фестивале Infest, проводящемся в Великобритании.

Вернувшись из успешного североамериканского тура, God Module без паузы приступили к процессу создания материала для грядущего CD, который должен появиться в течение первых шести месяцев 2004 года! И вскоре трио из Флориды (Jasyn Bangert, Byron Miller, Courtney Bangert) несмотря на имевшие место быть технические проблемы завершило запись нового альбома ‘Viscera’, релиз которого осуществили Out Of Line и Metropolis Records (в США). 11 новых треков, звучащих в традиционном духе мощной и мелодичной смеси стилей EBM, techno, darkwave и synthpop. А также кавер The Cure «A Night Like This»!

Бывший участник проекта God Module Байрон Миллер снял фильм, называющийся ‘Ночь’, музыку к которому создавали кроме God Module ещё и Grendel, Blutengel, Hocico, Negative Format, Parallel Project, System Syn и CombiChrist.

Ссылки 
 Официальный сайт группы God Module 
 Youtube
 Myspace
 Twitter
 Facebook

Дискография 
 Artificial (1999)
 Empath (2003)
 Perception (2004)
 Artificial 2.0 (2004)
 Victims Among Friends (EP) (2004)
 Viscera (2005)
 Let’s Go Dark (2007)
 The Magic In My Heart Is Dead (EP) (2010)
 Rituals (Single) (2011)
 Séance (2011)
 Rare And Resurrected (2011)
 Doppelganger (WebEP) (2012)
 Empath 2.0 (2013)
 False Face (2014)
 Prophecy (2015)

Музыкальные коллективы из Орландо
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Исполнители Metropolis Records